Das Iraqi National Olympic Committee wurde 1948 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten Sportler aus dem Irak eine olympische Medaille bei den Sportwettbewerben erringen. Insgesamt konnten die Sportler des Landes eine Bronzemedaille gewinnen.

Medaillengewinner

Olympische Sommerspiele

Olympische Winterspiele 
Bisher gibt es noch keine Olympiamedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen aus dem Irak.

Irak
!Medaillengewinner